Colaço oder Colaco ist der Familienname folgender Personen:

 Ana de Gonta Colaço (1903–1954), portugiesische Bildhauerin, Künstlerin und Frauenrechtlerin
 Clemens Joseph Colaco Leitao SJ (1704–1771), portugiesischer Geistlicher, Bischof des Bistums Cochin
 Cletus Colaço (* 1953), indischer Ordenspriester und Theologe
 Edwin Colaço (* 1937), indischer Geistlicher, Bischof von Amravati
 Jorge Colaço (1864–1942), Maler
 José Filípe do Carmo Colaço, Bischof von Santiago de Capo Verde 
 Pedro I. Colaço, Erzbischof von Évora

Siehe auch:
 Christopher Colaço & Philipp Schaeper